Tipton – miasto w hrabstwie West Midlands (Anglii)
 Tipton St John – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
Miejscowości w USA:
 Tipton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare
 Tipton – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Tipton
 Tipton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Tipton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Tipton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Moniteau
 Tipton – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Tillman
 Tipton – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
Gminy w USA:
 Tipton (ang. Tipton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Tipton (ang. Tipton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hardin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tipton (ang. Tipton County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Tipton (ang. Tipton County) – w stanie Tennessee
Postacie:
 Glenn Tipton – muzyk rockowy
 London Tipton – fikcyjna postać z serialu Nie ma to jak hotel